Die Divizia A 1958/59 war die 21. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 24. August 1958 und endete am 10. Juni 1959.

Meister wurde Titelverteidiger Petrolul Ploiești. Das Team sicherte sich am vorletzten Spieltag den Titel.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten an 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied der Torquotient.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Petrolul Ploiești – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1959/60
 Dinamo Bukarest – Pokalsieger

Absteiger in die Divizia B 
Știința Timișoara

Aufsteiger in die Divizia A 
Minerul Lupeni

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1958/59 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1958/59
Liga-1-Saison